2010 steht für:

 2010, ein Jahr
 2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, ein Film des Regisseurs Peter Hyams
 2010: Moby Dick, ein US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Sud-Est SE.2010, ein viermotoriges Langstrecken-Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 FS 2010, der Bauname einer Bodenseefähre, siehe Lodi (Schiff)